Жемчужная — топоним и фамилия, женская форма фамилии Жемчужный.

 Известные носители 
 Жемчужная, Екатерина Андреевна (род. 1944) — актриса театра «Ромэн», Народная артистка России.
 Жемчужная, Ляля Георгиевна (род. 1969) — российская актриса и певица, Заслуженная артистка России.

Топонимы

Реки 
 Жемчужная — река в Мурманской области.
 Жемчужная — река в Зеленогорске (Санкт-Петербург).
 Жемчужная — река на полуострове Канин.
 Жемчужная — река в Китае.

Населенные пункты 
 Жемчужная — посёлок во Владимирской области.
 Жемчужная — железнодорожная станция (тип населенного пункта) в Кандалакшском районе Мурманской области.

Станции 
 Жемчужная — платформа (бывшая станция) Октябрьской железной дороги в Мурманской области. См. также 
 Жемчужная улица
 Жемчужный
 Жемчужников